Washburn (Illinois)
 Washburn (Wisconsin)
 Washburn (Missouri)
 Washburn (Dacota do Norte)
 Condado de Washburn

Outros 
 Washburn University — universidade em  Topeka, estado do Kansas
 Washburn Guitars — marca de instrumentos musicais, Chicago

Desambiguações de topônimos